Next Goal Wins ist eine angekündigte US-amerikanische Sport-Filmkomödie von Regisseur Taika Waititi. Der Film basiert auf der Dokumentation Next Goal Wins – Das Spiel ihres Lebens aus dem Jahr 2014 über die amerikanisch-samoanische Fußballnationalmannschaft auf ihrem Weg zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014.

Der Film soll am 22. September 2023 in die US-amerikanischen Kinos kommen.

Handlung 
Der niederländische Fußballtrainer Thomas Rongen übernimmt die amerikanisch-samoanische Fußballnationalmannschaft, die einst 2001 in einem WM-Qualifikationsspiel mit 0:31 gegen Australien verlor, um sie bei ihrem Traum, die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 zu erreichen, zu unterstützen.

Produktion 
Im August 2019 wurde erstmals berichtet, dass Taika Waititi eine Film für Searchlight Pictures basierend auf der Dokumentation Next Goal Wins – Das Spiel ihres Lebens über die amerikanisch-samoanische Fußballnationalmannschaft drehen werde. Waititi selbst äußerte sich über das Filmprojekt, da er sich nie für Sport interessiert habe, sei ein Sportfilm eine interessante Herausforderung für ihn gewesen. Das Drehbuch wurde von Waititi und Iain Morris geschrieben, während neben Waititi sowohl Garrett Basch als auch Jonathan Cavendish als Produzenten fungierten. Bereits einen Monat später wurde Michael Fassbender für die Hauptrolle des Fußballtrainers Thomas Rongen verpflichtet, ehe sich im Oktober 2019 auch Elisabeth Moss der Besetzung anschloss. Der Cast wurde im November durch Rachel House, Beulah Koale, Uli Latukefu, Oscar Kightley, David Fane, Lehi Falepapalangi und Semu Filipo ergänzt. Zudem soll die Faʻafafine Kaimana im Film ihr Schauspieldebüt als Fußballspielerin Jaiyah Saelua geben. Wenige Tage später wurden die Besetzung mit Rhys Darby, Angus Sampson, Chris Alosio und Sisa Grey abgerundet.

Nur wenige Tage bevor die Dreharbeiten Anfang November 2019 in Honolulu auf Oʻahu begannen, wurde das Drehbuch fertiggestellt. Im Januar 2020 wurden die Dreharbeiten abgeschlossen. Aufgrund des selbst Monate nach Drehschluss ungeklärten Veröffentlichungszeitraums wurde zunächst spekuliert, dass die Missbrauchsvorwürfe gegen Armie Hammer möglicherweise ein Faktor für die Verzögerung der Veröffentlichung seien. Ende Dezember 2021 ging aus einem Bericht von Deadline hervor, dass Will Arnett die Rolle von Hammer übernehmen werde und die erforderlichen Nachdrehs bereits absolviert habe. Die Rolle sei dabei ausgebaut worden, während Hammers Auftritt nur als Cameo konzipiert war.

Die Filmmusik komponiert der Oscar-Preisträger und zweifache Grammy-Gewinner Michael Giacchino, mit dem Waititi bereits für Jojo Rabbit zusammenarbeitete.

Erste Bilder aus dem Film wurden im November 2022 veröffentlicht. Ursprünglich plante Waititi einen Kinostart im Jahr 2022, ehe der US-Starttermin auf den 21. April 2023 terminiert wurde. Später wurde Next Goal Wins auf den 22. September 2023 verschoben. Der Kinostart in Deutschland ist am 19. Oktober 2023 geplant.

Weblinks

Einzelnachweise 

US-amerikanischer Film
Filmkomödie
Fußballfilm
Filmtitel 2023